Хабарчиха — посёлок в Алапаевском районе Свердловской области, входящий в Махнёвское муниципальное образование. Административный центр и единственный населённый пункт Хабарчихинского сельского совета.

География 
Посёлок расположен по обоим берегам реки Хабарчихи, в 75 километрах к северу от города Алапаевска — административного центра района. Расстояние до Екатеринбурга — 198 километров.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
В Хабарчихе восемь улиц: Железнодорожная, Заречная, Лесная, Мира, Набережная, Октябрьская, Первомайская, Школьная; один переулок — Почтовый.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Махнёвского муниципального образования

Населённые пункты Махнёвского муниципального образования